Paralipsa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Butler 1879. Paralipsa ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mott
Paralipsa